Austrochloritis victoriae är en snäckart som först beskrevs av Cox 1868.  Austrochloritis victoriae ingår i släktet Austrochloritis och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
victoriae